«Ве́стник РОВС» — военный, исторический и политический альманах, официальное издание Русского Обще-Воинского Союза (РОВС).

История 
Журнал основан в 2001 году на базе старейшего в то время русского военного журнала «Наши Вести» (орган Союза чинов Русского Корпуса, издавался в США с 1952 по 1993 гг., в России — с 1993 по 2001 гг.)

Тематика 
Тематика материалов: вопросы национальной безопасности, военного строительства, актуальные проблемы монархического движения, история и идеология Русских Императорских Армии и Флота, Белого движения и Русской Белой эмиграции. В качестве постоянной рубрики в журнале публикуется «Официальный отдел». Особое внимание в журнале уделяется русской военной истории и истории Русского Обще-Воинского Союза. В частности, на страницах «Вестника РОВСа» впервые в России опубликованы доклад ген. А. П. Архангельского «Финский опыт РОВСа», воспоминания капитана В. Н. Буткова «Исторические записки и воспоминания члена Русского Обще-Воинского Союза», исторический очерк полковника Попова «РОВС в Австралии» и др. "В постоянной рубрике «Поэтическая тетрадь» опубликованы биографические очерки и стихи поэтов Русского Зарубежья: Ивана Сагацкого, Марианны Колосовой, Владимира Даватца, Стёпы-Сибиряка и др.

Редакционная коллегия 
 Сергей Владимирович Волков (Москва),
 Игорь Борисович Иванов (С.-Петербург),
 Ярополк Леонидович Михеев (США),
 Александр Львович Никитин (С.-Петербург).

Ссылки 
 Архив номеров «Вестника РОВС» (в формате DjVu)
 И. Б. Иванов. «Наши Вести». (Исторический очерк).

Белое движение
Русский общевоинский союз
Журналы России по алфавиту